Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 8. Wahlperiode (1981–1986).

Zusammensetzung 
Bei der Volkskammerwahl 1981 stimmten nach offiziellen Angaben 99,86 % der Wähler für den Wahlvorschlag der Nationalen Front.

 Die Wahl hatte auf die Stärke der Fraktionen keinen Einfluss. Ihre Größe wurde im Voraus festgelegt. In der rechten Spalte der obigen Tabelle sind die Parteizugehörigkeiten der Mitglieder der Fraktionen des FDGB, des DFD, der FDJ und des Kulturbundes berücksichtigt.

Präsidium 

 Präsident der Volkskammer Horst Sindermann (SED)
 Stellvertreter des Präsidenten der Volkskammer Gerald Götting (CDU)
 Mitglieder des Präsidiums:Willi-Peter Konzok (LDPD)Rudolf Agsten (LDPD) ab 1983 Wolfgang Heyl (CDU) Erich Mückenberger (SED) Wilhelmine Schirmer-Pröscher (DFD) Heinz Eichler (SED) Karl-Heinz Schulmeister (Kulturbund) Ernst Mecklenburg (DBD)Rudi Rothe (DBD) ab 1982Werner Heilemann (FDGB)Eberhard Aurich (FDJ)Wolfgang Rösser (NDPD)

Fraktionsvorsitzende 

 Fraktion der SED Erich Mückenberger
 Fraktion der DBD Leonhard Helmschrott
 Fraktion der CDU Wolfgang Heyl
 Fraktion der LDPD Rudolf Agsten
 Fraktion der NDPD Siegfried Dallmann
 Fraktion des FDGB Hans Jendretzky
 Fraktion des DFD Katharina KernEva Rohmann (ab 1984)
 Fraktion der FDJ Günter Böhme (Politiker, 1943)Hans-Joachim Willerding (ab 1982)
 Fraktion des Kulturbundes Karl-Heinz Schulmeister, Kulturbund

Abgeordnete 

Liste (Mitglieder der Volkskammer)